Verreaux ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Verreaux (1810–1868), französischer Naturforscher
 Jules Verreaux (1807–1873), französischer Vogel- und Pflanzenkundler
 Louis Léon Nicolas Verreaux (1814–1878) französischer Naturmaler